Pézerat est un patronyme porté notamment par :

 Henri Pézerat (1928-2009), chimiste et toxicologue français ;
 Pierre Pézerat (fils d'Henri Pézerat), réalisateur du film documentaire Les Sentinelles ;
 Philibert Pézerat (1789-1871), homme politique français.

Homonymie de patronyme